Rafael Ramos Lozano, conegut com a Rafita, (Palma, 1982-), futbolista mallorquí
 Rafael Ramos Pérez (Nerva, 1911 - Carcassona, 1985), ciclista hispano-francès